Studio One peut faire référence à :

 Studio One, un label discographique créé à Kingston en 1962.
 Studio One singles, une compilation du groupe jamaïcain de reggae The Gladiators, sortie en 2005.
 Studio One, une série télévisée américaine diffusée entre 1948 et 1958 sur CBS.
 Radio Studio One, une station de radio locale namuroise.
 Presonus Studio One, logiciel de "DAW".